Le nom Kostine (que l'on peut rencontrer francisé en Costin) est un nom de famille pouvant renvoyer aux personnes suivantes, par ordre alphabétique :
Igor Kostine (1936-2015) photographe ukrainien
Klim Kostine (1999-), joueur russe de hockey sur glace
Mikhaïl Kostine peintre du réalisme soviétique
Vladimir Kostine (1951-1994), arbitre de basket-ball soviétique 

Homonymie de patronyme
Patronyme russe